Момик () (XIII—XIV вв.) — армянский архитектор, мастер по камню и художник. Уроженец Вайоц-Дзора, выпускник Гладзорского университета, ученик замечательного мастера Сиранеса, Момик долгое время работал в Киликии, затем, вернувшись в Армению, получил почётную должность придворного зодчего, скульптора и миниатюриста при дворе князей Орбелянов, владевших Сюникским краем. Многие из творений этого изящного зодчего, такие как церковь Богородицы в Арени (1321 г.), сохранились до наших дней. Но вершина творчества Момика — монастырь Нораванк, служивший кафедрой сюникского митрополита.

Момик один из видных представителей Гладзорской школы армянской миниатюры.

Галерея

Легенда о мастере Момике 
Момик влюбляется в прекрасную дочь князя Сюняца. Принц обещает выдать девушку замуж за мастера при условии, что Момик сможет построить великолепный храм за короткий срок. Когда строительство монастыря подходило к концу, князь приказал своему слуге во что бы то ни стало помешать Момику выполнить его условие. Слуга тайком взбирается к мастеру, работающему на куполе монастыря, толкает его и сбрасывает вниз. Мастер похоронен на павшем месте, во дворе построенного им монастыря, а строительство купола завершают его ученики.

Однако легенда скорее всего является вымыслом. Первые известные работы Момика датируются 1283 годом (миниатюры в сборнике молитв), а последняя (Нораванк) — 1339 годом. Соответственно, стаж у Момика был как минимум 56 лет и прожил он более 70 лет.

См. также 
 Армянская архитектура
 Армянская миниатюра
 Изобразительное искусство Армении

Литература 
 Даниелян И. Г. МАСТЕР МОМИК: АРХИТЕКТОР, СКУЛЬПТОР И МИНИАТЮРИСТ (ОБ ИКОНОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ) // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой — СПб.: НП-Принт, 2016. С.150-157. ISSN 2312—2129.

Архитекторы Армении
Армянская миниатюра
Художники-иллюминаторы
Выпускники Гладзорского университета
Преподаватели Гладзорского университета
Родившиеся в Вайоцдзорской области